Wasserscheide bezeichnet:

 eine Wasserscheide in der Geografie, siehe Wasserscheide
 eine Wasserscheide im Wattenmeer, siehe Wattenhoch
 einen Stadtteil von Bad Münstereifel, siehe Wasserscheide (Bad Münstereifel)
 eine Wasserscheide bezüglich der Wasserbewegung im Boden, siehe horizontale Wasserscheide
 eine Wasserscheide des Rumpfes, der Extremitäten und des Lymphgefäßsystems, siehe Wasserscheide (Medizin)